Сухой Карабулак:
 Сухой Карабулак (река) — река в России, протекает в Саратовской и Ульяновской областях.
 Сухой Карабулак (село) — село в Базарно-Карабулакском районе Саратовской области.